Sabor latino puede referirse a:

 Sabor latino (1981, 1987), programa de TV chileno.
 Sabor latino (1996), película española de Pedro Carvajal.